Comunas da Roménia
Moșna (Iași)
Moșna (Sibiu)

Outros
Mosna — vila da Sérvia

Desambiguações de topônimos